Угаринка — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области
 Угаринка — река в Псковской области, вытекает из Себежского озера